Серге́й Аки́мов:
 Акимов, Сергей Игоревич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Акимов, Сергей Титович (1929—1993) — Герой Социалистического Труда.